Alberto Juantorena (n. 1950) –  mezzofondista e velocista cubano
 Osmany Juantorena (n. 1985) – pallavolista cubano naturalizzato italiano